

Geografia

Francia
Surin (Deux-Sèvres) – comune francese del dipartimento di Deux-Sèvres
Surin (Vienne) – comune francese del dipartimento di Vienne

Thailandia
Provincia di Surin – provincia del Nordest della Thailandia
Distretto di Mueang Surin – distretto della Thailandia, capoluogo nell'omonima provincia
Surin (Thailandia) – città della Thailandia
Isole Surin – un arcipelago thailandese nel Mare delle Andamane

Birmania
Surin – nome che prende in Birmania il fiume Pai, affluente che nasce in Thailandia del Saluen

Persone
Aleksandr Surin – calciatore russo
Bruny Surin – atleta canadese
Jean-Joseph Surin – mistico ed esorcista francese